Силикат алюминия — неорганическое соединение, 
основная соль металла алюминия и кремниевой кислоты с формулой AlO•SiO,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречаются минералы силлиманит и кианит — AlO•SiO с незначительными примесями.
 Спекание оксидов алюминия и кремния:

Физические свойства 
Силикат алюминия образует бесцветные кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P bnm,
параметры ячейки a = 0,743 нм, b = 0,758 нм, c = 0,574 нм, Z = 4.

Не растворяется в воде.

Литература 
 
 
 

алюминия
алюминия